Изме́нник:
 Изме́нник — человек, совершивший измену или предательство, также называется предатель, вероломец, крамольник, лукавый и облыжный человек, душепродавец.
 Изме́нник — человек, совершивший преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против интереса монарха или государства, подданным или гражданином которого он является или которому, так или иначе, служит преступник.
 Изме́нник — нарушитель верности в любви, в дружбе.

См. также 
 Изменник Родине
 Измена